Il Bundesvision Song Contest 2015 è stata l'undicesima e ultima edizione del Bundesvision Song Contest. Si è svolto il 29 Agosto 2015 alla ÖVB Arena a Brema. Il contest è stato presentato da Stefan Raab ed Elton nella green room. 

Il contest fu vinto dalla Renania-Palatinato con Mark Forster, al secondo posto si classifica la Renania Settentrionale-Vestfalia e al terzo la Turingia. 

Ci furono due ritorni: Glasperlenspiel (rappresentarono il Baden-Württemberg all'edizione 2011) e Madsen (rappresentarono la Bassa Sassonia all'edizione 2008). 

12 stati su 16 si sono autoassegnati i 12 punti, Amburgo, Berlino e Meclemburgo si sono autoassegnati 10 punti ciascuno, mentre la Baviera se ne autoassegna solo 2.

Participanti

Tabella dei voti

Note 

Bundesvision Song Contest